Арлесхайм:

 Арлесхайм — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Базель-Ланд.
 Арлесхайм — округ в Швейцарии.